Полта́ва — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Полтава — деревня в Куйтунском районе Иркутской области.
 Полтава — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

Украина 
 Полтава — город, административный центр Полтавской области.
 Полтава — село в Сватовском районе Луганской области.
 Полтава — село в Шевченковском районе Харьковской области.

Корабли 
Полтава — наименование восьми военных кораблей Русского флота:
 «Полтава» — парусный линейный корабль 4 ранга, спущенный на воду в 1712 году.
 «Полтава» — парусный корабль, копия корабля 1712 года, спущенный на воду в 2018 году.
 «Полтава» — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1743 году.
 «Полтава» — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1754 году.
 «Полтава» — парусный линейный корабль 1 ранга, спущенный на воду в 1808 году.
 «Полтава» — парусный линейный корабль 3 ранга, спущенный на воду в 1829 году.
 «Полтава» — построенный в 1892—1894 гг. броненосец.
 «Полтава» — построенный в 1911—1914 гг. линкор типа «Севастополь»
 «Полтава» — транспорт.

Прочее 
 (2983) Полтава — астероид, открытый в 1981 году
 «Полтава» — поэма А. С. Пушкина.
 Полтава — аэропорт.
 Андрей Полтава (род. 1976) — украинский видеоблогер.
 «Полтава» — украинский футбольный клуб из Полтавы, существовавший в 2007—2018 годах.
 «Полтава-2-Карловка» — украинский футбольный клуб из Карловки, являвшийся в сезоне-2012/13 фарм-клубом «Полтавы».
 «Полтава» — украинский футбольный клуб из Полтавы, основанный в 2011 году

См. также 
 Полтава 1-я
 Полтава 2-я
 Полтава-Южная